barka – rodzaj statku o płaskim dnie, najczęściej pozbawiony własnego napędu
 barka – w starożytnym Egipcie model łodzi bóstwa przeznaczony dla celów kultowych

Nazwy własne 
 Barka – fundacja realizująca programy integracji społecznej w Polsce
 Barka – część wsi Jaroszewy w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Skarszewy
 Barka (Cyrenajka) – kraina geograficzna 
 Barka – inna nazwa Al-Mardż
 Barka – miasto w Omanie
 Barka – rzeka w Erytrei i Sudanie
 Barka (Ptolemaida) – osada grecka w Egipcie
 Barka – pieśń religijna autorstwa ks. Cesáreo Gabaraina z polskimi słowami autorstwa ks. Stanisława Szmidta;
 Barka  – wieś w Słowenii, w gminie Divača
 Barka – miejscowość w Syrii, w muhafazie Dara